Лубя́нка () — село, входит в Бучанский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1260 человек. Почтовый индекс — 07831. Телефонный код — 4577. Занимает площадь 44 км². Код КОАТУУ — 3221084001.

Оккупация 
В 2022 годе село было временно Оккупировано в ходе Вторжение России в Украину. Деокупованая 1 апреля 2022 года

История 
Лубянка
Бучанский Район Киевская область
Административно-территориальное деление

Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии года.

Лубьянка село в 8-ми верстах от Голыни и в 10-ти от с. Бабинец, при вершине ручья Козки параллельно текущего с рекой Ирпенем. С востока, юга и запада село окружается полями, а с севера лесами. Старожилые люди, по преданиям отцов их, утверждают, что основателями сего села были люди простого звания Мойсей Сивобород, Феодор Гореленко и Павел Шевченко, которые по разорении в древние времена ордой старого села Лубного, вблизи нынешнего находившегося, укрылось от орды, а потом поселившись на этом месте, назвали его Лубьянкой. В урочище Лубном указывается и место, где была церковь, а недалеко раскопанные курганы, неизвестно когда и на какой предмет построенные и потом раскопанные. Лубьянка куплена от графа Карла Сакена в 1815 году Максимом Гудим-Левковичем. По смерти его она принадлежала сыну коллежскому асессору Василию Максимовичу, а по смерти сего с 1847 года внуку Василию Васильевичу, которому также принадлежит деревня Гудимовка близ Нещерова и Шибенская Рудня с 6886 десятинами земли, большей частью покрытой лесами. В селе Лубьянке жителей обоего пола 846 год. В 1783 году считалось только 571.

Церковь Николаевская, деревянная, 5-го класса; земли имеет 37 десятин; построена, как значится в визите в 1758 году на место давнейшей. К Лубянскому приходу причислена деревня [] в 3-х верстах от с.Лубьянки лежащая, при притоке Козки. Жителей обоего пола 283. Земли совокупно с деревней Голынь, составляющей одно имение, 3261 десятина. Принадлежит Пелагии Васильевне Сенчуковской, урожденной Гудим-Левкович.

В 2022 году было Оккупировано в 5.30 армией России в ходе Вторжение России в Украину .Деокупованая 1 апреля 2022 года

Строения 
школа, детская площадка, два озера, несколько прудов, кладбище, церковь которая построенная в 1899.

Галерея

Примечания

Ссылки 

История 

Лубянка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Бородянского района